

Pessoas 
 Mark Greenway

Localidades 
 Greenway (Arkansas)

Outros 
 Hannia greenwayi - uma espécie de peixe
 Gulella greenwayi - uma espécie de gastrópode

Desambiguação